Râul Perișani se poate referi la:

 Râul Perișani, Băiașu
 Râul Perișani, Suhurlui

Vezi și 
 Perișani, sat și comună în județul Vâlcea